Samsa ist:

 Gregor Samsa, der Protagonist in Kafkas Erzählung Die Verwandlung
 Gregor Samsa (Band), eine US-amerikanische Rockband